Анн-Франсуа́-Жоаки́м Фреви́ль (; 1749 год — 1832 год) — французский писатель; автор популярного в своё время романа, где героями были его сын Эмилиен и наследник престола Людовик XVII, «Знаменитые дети» (Les Enfants célèbres,); по мере публикации роман менялся, с каждой переменой в стране власти и господствующей идеологии.

Автор знаменитого четверостишия:
 Qui n’ose aura toujours
 Un sort triste et piteux
 Car la gloire et l’amour
 Se moquent des honteux.

Творчество 
Переводы с английского:
 Journal d’un voyage autour du monde, en 1768, 1769, 1770, 1771; contenant les divers événemens du voyage; avec la relation des contrées nouvellement découvertes dans l’hémisphere méridional… Traduit de l’anglois, par M. de Fréville (1772).
 Les Droits de la Grande Bretagne, établis contre les prétentions des Américains. Pour servir de réponse à la déclaration de congrès général. Ouvrage traduit de l’Anglais, sur la seconde édition, par M. Fréville (1776).

Собственные сочинения:
 «Hydrographie de la mer du Sud» (1774)
 «Ephémérides de l’humanité» (1789)
 «Les Contes jaunes» (1796)
 «Principes élémentaires d’orthographe françoise» (1799)
 «Abécédaire historique» (Париж, 1813)
 «Les Chiens célèbres» (1813)
 «Manuel des frileux» (1813)
 «Orthographe des participes» (1814)
 «Vie des enfants célebres» (несколько изданий)
 «Beaux traits du jeune âge» (1823).

Примечания

Литература 
 
 G. Lenotre — Vieilles maisons, vieux papiers, 1924; глава Les Enfants célèbres; стр. 151—170.

Персоналии:Франция
Писатели Франции